Stati Uniti d'America
 Surry – città della Contea di Hancock, Maine
 Surry – città della Contea di Cheshire, New Hampshire
 Surry – capoluogo della Contea di Surry, Virginia